Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 21 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993